Den här artikeln innehåller ländernas lag i herrarnas turnering i fotboll vid olympiska sommarspelen 2008. Det deltog 16 nationer i fotbolls-OS mästerskapet. Nationerna spelade med sina U-23 lag och varje nation fick söka dispens för maximalt 3 stycken som är äldre. Varje nation var tvungna att anmäla max 18 spelare (minst två målvakter), varav 15 stycken måste vara födda efter eller den 1 januari, 1985. Lagen måste ha lämnat in sina laguppställningar innan 23 juli, 2008. En stjärna (*) bredvid en spelare menas att spelaren är född tidigare än 1 januari, 1985.

Grupp A

Argentina

* Spelaren är född tidigare än 1 januari, 1985.

Australien

* Spelaren är född tidigare än 1 januari, 1985.

Elfenbenskusten

Serbien

Grupp B

Japan

Nederländerna

* Spelaren är född tidigare än 1 januari, 1985.

Nigeria

USA

Grupp C

Belgien

Brasilien

Kina

Nya Zeeland

Grupp D

Honduras

Italien

Kamerun

Sydkorea

Noter

Fotboll vid olympiska sommarspelen 2008